Holly Wood steht für:

 Holly Wood (1964–2002), US-amerikanische Pornodarstellerin, siehe Alicia Monet
 Holly Wood (Oxfordshire), Wald in Oxfordshire

Siehe auch:

 Hollywood (Begriffsklärung)